Юдинская — название населённых пунктов в России:

 Юдинская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Юдинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Юдинская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

См. также 
 Юдинская площадь